Embrace steht für:
 Embrace (US-amerikanische Band), US-amerikanische Post-Hardcore-Band 
 Embrace (englische Band), englische Britpop-Band
 Embrace (dänische Band), dänisches Popduo
 Embrace, einen australischen Dokumentarfilm